Craiva több romániai település neve:
 Királypataka, Fehér megye
 Bélkirálymező, Arad megye